Castleford — West Yorkshire, Inglaterra
Castleford (Idaho) — Estados Unidos

Desambiguações de topônimos